Frida is:
 De artiestennaam van zangeres Anni-Frid Lyngstad, een van de leden van ABBA
 Frida (film), een film van Julie Taymor uit 2002, een biografie van Frida Kahlo
 Frida (opera), een opera gebaseerd op het leven van Frida Kahlo
 Frida (voornaam), een Zweedse meisjesnaam
 Frida (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus